Eastbourne Borough FC (celým názvem: Eastbourne Borough Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Eastbourne v metropolitním hrabství East Sussex. Založen byl v roce 1964 pod názvem Langney FC. Od sezóny 2011/12 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Priory Lane s kapacitou 4 151 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1964 – Langney FC (Langney Football Club)
 1968 – Langney Sports FC (Langney Sports Football Club)
 2001 – Eastbourne Borough FC (Eastbourne Borough Football Club)

Získané trofeje 

 Sussex Intermediate Cup: ( 2× )
 1985/86, 2002/03
 Sussex Senior Challenge Cup: ( 3× )
 2001/02, 2008/09, 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2016/17
 FA Trophy
 3. kolo: 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2010/11
 FA Vase
 2. kolo: 1990/91, 1991/92, 1997/98

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1983–1987: Sussex County League (Division Three)
 1987–1988: Sussex County League (Division Two)
 1988–2000: Sussex County League (Division One)
 2000–2003: Southern Football League (Eastern Division)
 2003–2004: Southern Football League (Premier Division)
 2004–2008: Conference South
 2008–2011: Conference Premier
 2011–2015: Conference South
 2015– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1964
Eastbourne